Дженнет () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Дженнет, Скутер (род. 1990) — американский бейсболист.
 Дженнет, Эбби (род. 1971) — американская певица и гитаристка.

См. также 
 Дженнет-Мекан — небольшой город на юго-западе Ирана, в остане Хузестан, на правом берегу реки Карун.